Видице могу бити:

 Видице (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Видице (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република